

Коскуль — село, Адамовський район, Оренбурзька область
 Коскуль — селище, Світлинський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Косколь